Sinisalo je finské příjmení, které nosí vícero lidí:
 Anu Sinisalová – finská herečka
 Ilkka Sinisalo – bývalý finský hokejista
 Johanna Sinisalo (1958) – finská spisovatelka sci-fi
 Jukka Sinisalo – finský fotbalista
 Taisto Sinisalo – finský politik a komunista
 Tomas Sinisalo – finský hokejista narozený v USA, syn Ilkky Sinisala
 Veikko Sinisalo – finský herec